Alberto VI da Áustria (1418–1463)
 Alberto VI de Mecklemburgo (1438–1483)
 Alberto VI da Baviera (1584–1666)

Ver também 

Desambiguações de antropônimos